Das Dameneinzel (Rollstuhl) der French Open 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Yui Kamiji.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2019